Aksaray ou Acsarai é uma província () do centro da Turquia, situada na região (bölge) da Anatólia Central (em turco: İç Anadolu Bölgesi) com  de superfície e  habitantes (2009).